Juris Silovs ist der Name folgender Personen:

* Juris Silovs (Leichtathlet) (1950–2018), lettischer Sprinter
 Juris Silovs (Radsportler) (* 1973), lettischer Radrennfahrer